Friedrich Brockhaus ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Arnold Brockhaus (1772–1823), deutscher Buchhändler und Verleger
 Friedrich Brockhaus (Verleger) (1800–1865), deutscher Buchhändler und Verleger
 Friedrich Brockhaus (Jurist) (1838–1895), deutscher Staats- und Kirchenrechtler